Tredgold ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred F. Tredgold (1870–1952), britischer Arzt und Eugeniker
 Robert Clarkson Tredgold (1899–1977), britischer Rechtsanwalt und Richter
 Thomas Tredgold (1788–1829), englischer Ingenieur